Japanska proizvodna filozofija objašnjena je u knjizi Šigea Šinga "Nova japanska proizvodna filozofija" 
 
Nastala je početkom 1970.-ih u vrijeme naftne krize. Tada su provedene radikalne promjene u Japanu u organizaciji društva i poduzeća.

Njene osnove jesu: 
 Proizvodnja bez zaliha
 Proizvodnja bez greške (defekata) 
 Točno-Na-Vrijeme (eng: Just - In - Time)
 Poslovanje bez gubitaka i Netroškovni princip 
Suvremeni svijet karakteriziraju:
upravljanje promjenama
informacijske tehnologije
inovacije

Mikroekonomija
Znanost i tehnologija u Japanu